Перець Андрій Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Перець Вадим Григорович (* 1969) — український редактор, правник, громадський діяч. Депутат Тернопільської міської ради 3-х скликань.
 Перець Сергій Степанович — бригадний генерал Збройних сил України, командир 56-ї окремої мотопіхотної бригади (2016). Учасник російсько-української війни.